Drage kan syfta på:

 Drage (ätt) – en dansk adelsätt

Geografi

Polen 

 Drawa (vattendrag i Polen),

Tyskland 

 Drage, Nordfriesland – kommun, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, 
 Drage, Steinburg – kommun, Steinburg , Schleswig-Holstein, 
 Drage, Harburg – kommun, Harburg, Niedersachsen, 

Robotskapade Polenförgreningar